Ел Субе и Баха има више значења:

 Ел Субе и Баха (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Субе и Баха (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Субе и Баха (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику